Wagmühle ist der Ortsname von

 Wagmühle (Forstinning), Ortsteil der Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Wagmühle (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern